Le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives d'Île-de-France (ou CREPS d'Île-de-France) Colette-Besson est un établissement public national à caractère administratif du ministère des Sports situé à Châtenay-Malabry.

Activité et missions 

Le CREPS d'Île-de-France, comme tous les CREPS de France a ses missions définies par l'article D.211-69 du code du sport. 

Il peut donc participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau, participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations, contribuer à l'animation sportive régionale et entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés. 

Le CREPS d'Île-de-France est donc notamment : 
 Centre de préparation au sport de haut niveau
 Centre de formation tout au long de la Vie et de formation professionnelle aux métiers du sport et de l'animation (socio-éducative, culturelle, en techniques de l'information et de la communication, sociale, loisirs tous publics)
 Centre d'accueil de stages, colloques et formations des organismes sportifs et d'éducation populaire
 Centre de développement de la communication sociale, 
 Centre de ressources et de réalisations pour des actions d'études, de recherche et de documentation dans le champ de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des Sports, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés

Le site et son histoire 

Lorsque Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV acquiert le château de Sceaux en 1670, de nombreux domaines se créent à Châtenay.  

Le domaine de 18 hectares du CREPS actuel, acquis par l'État en 1941, provient de la réunion de plusieurs propriétés : la « maison des roses », la « maison des champs », le « pavillon Roland-Gosselin » (orphelinat féminin de 1875 à 1931), le « château de poupée » (chapelle dédiée à sainte Anne). 

Il contient le domaine de la Petite Roseraie dont le château de la Petite Roseraie est classé Monument historique et sont le parc est inscrit à l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Sport de haut-niveau 

Le CREPS héberge 239 sportifs de haut-niveau répartis dans 4 Pôles France et 12 Pôles Espoirs

Liste des Pôles France:

 Escrime fleuret masculin
Golf féminin
Hockey sur gazon masculin
Karaté

Liste des Pôles Espoirs:
Aviron
Badminton
 Basket-ball masculin
Canoë-Kayak 
Cyclisme
 Escrime fleuret hommes junior 
 Golf
Gymnastique Artistique masculine
 Handball féminin
Tennis de table
Tir à l'arc
 Volley-ball masculin
Volley-ball féminin
Racing Club 92

Formations tout au long de la vie 

Le CREPS assure des formations qualifiantes et diplômantes ainsi que des actions de validation des acquis (VAE). 

Elle forme ainsi des animateurs et cadres sportifs (éducateurs sportifs, animateurs sportifs et directeurs sportifs) ainsi que des animateurs et cadres de la jeunesse et de l'éducation populaire (animateurs multimédia, responsables d'Espaces jeunes numériques, directeurs de structures et de projets dans le champ de l'animation socio-éducative et culturelle, et enfin animateurs socio-culturels).

Actions d'études, de recherches et de documentation 

Le CREPS d'Île-de-France participe à l'innovation pédagogique à travers la formation à distance ou en alternance, à l'innovation éducative ainsi qu'à la recherche-action en didactique.

Communication sociale 

Au titre de la communication sociale, le CREPS accueille des réseaux associatifs agréés sports ou éducation populaire, il assure des regroupements nationaux, stages, de bénévoles et de militants et organise des évènements éducatifs, festifs, sportifs, culturels et socio-culturels.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives
 Éducation populaire

Liens externes 
 Site officiel du CREPS d'Île-de-France
 Site de l'association culturelle,sportive et artistique rattachée au CREPS d'Île-de-France

Établissement public à caractère administratif en France
Sport en Île-de-France
Châtenay-Malabry
Association ou organisme lié au sport en France